

Geografia 
 Casotto (VI), già comune autonomo in provincia di Trento, diviene frazione di Valdastico nel 1940 e poi di Pedemonte nel 1980
 Casotto (CN), frazione del comune di Garessio, nell'omonima valle

Altro 
 Casotto (torrente), torrente affluente del Corsaglia, nel Piemonte sud-occidentale
 Casotto (film), film del 1977 diretto da Sergio Citti
 Casotto (marina), termine navale che indica qualsiasi piccola costruzione coperta situata su ponti scoperti
 Casotto, piccolo edificio terrestre per lo più adibito a riparo di guardiani od a piccolo deposito materiali od a riparo per cacciatori, etc.; volgarmente anche sinonimo di casa di tolleranza